Га́рри Ли́дтке (; ,  — , ) — немецкий актёр театра и кино.

Биография 
Лидтке родился в многодетной семье коммерсанта и был седьмым из двенадцати детей. После смерти отца с 1896 года воспитывался в приюте, учился в гимназии в Кёнигсберге, работал в лавке колониальных товаров. Познакомившись с Гансом Оберлендером, руководившим Королевским театром в Берлине, принял решение учиться на актёра. Осенью 1904 года он уже получил первую роль в городском театре Фрайберга, а также играл во многих других театрах. В 1908 году работал в Новом немецком театре в Нью-Йорке, а в 1909 году был занят в постановках Немецкого театра в Берлине. В 1913—1914 годах служил в мангеймском придворном национальном театре.

Первую роль в кино Лидтке исполнил в 1912 году. Ему доставались преимущественно роли молодых любовников, джентльменов и легкомысленных дворян. Поначалу снимался в фильмах Оскара Местера, затем играл у Эрнста Любича. Лидтке пользовался большой любовью у публики, в особенности во второй половине 1920-х годов, сыграв в многочисленных опереттах немого кино, в частности, с Марлен Дитрих в «Целую вашу руку, мадам».

Карьера в звуковом кино продвигалась для Лидтке со сложностями, возраст заставлял его перейти к возрастным ролям. Значительным этапом в творчестве Лидтке стала роль в фильме Хайнца Рюмана Sophienlund. Последнюю роль в кино Лидтке сыграл в 1944 году в ленте «Концерт».

В 1920—1928 годах Лидтке был женат на актрисе Кете Дорш, затем находился в отношениях с Марией Паудлер.

28 апреля 1945 года Гарри Лидтке был убит на своей вилле в Бад-Зарове. Обстоятельства смерти не ясны, о них бытуют противоречивые представления. По одной из версий, причиной гибели Лидтке послужила его страсть к охоте: в его доме солдатами наступавшей Красной армии было найдено запрещенное к хранению огнестрельное оружие. Другая версия предполагает, что Лидтке был убит группой солдат при попытке защитить от посягательств свою вторую супругу, актрису Кристу Торди.

Похоронен в Бад-Зарове на кладбище при деревенской церкви в районе Писков.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de
 cyranos.ch
 film-zeit.de

Актёры театра Германии
Актёры немого кино Германии
Жертвы убийств
Похороненные в Бранденбурге